Zaugg ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Zaugg (* 1986), südafrikanischer Rennfahrer
 Andreas Zaugg (* 1985), Schweizer Radballer
 Ernst Rudolf Zaugg (1880–1976), Schweizer Elektrotechniker, Eisenbahningenieur und Erfinder
 Ernst Zaugg (1934–2016), Schweizer Sprinter
 Fritz Zaugg (1885–1956), Schweizer Politiker und Verbandsfunktionär
 Fritz Zaugg (Autor) (1950–2013), Schweizer Autor, Regisseur, Hörspielproduzent und Redakteur 
 Hannes Zaugg-Graf (* 1966), Schweizer Politiker (glp)
 Hans Zaugg (1913–1990), Schweizer Architekt
 Hans-Peter Zaugg (* 1952), Schweizer Fußballtrainer
 Herbert Zaugg (* 1941), Schweizer Lehrer, Politiker EVP, Kirchenpolitiker
 Jinelle Zaugg-Siergiej (* 1986), US-amerikanische Eishockeyspielerin und -trainerin
 Judith Zaugg (* 1970), Schweizer Grafikerin und Illustratorin
 Oliver Zaugg (* 1981), Schweizer Radrennfahrer
 Otto Zaugg (1906–1998), Schweizer Beamter
 Rémy Zaugg (1943–2005), Schweizer Künstler
 Zaugg AG, Eggiwil, Schweizer Firma zur Herstellung von Schneeräummaschinen